Неомайа́нский стиль, также неомайяский стиль (англ. Mayan Revival, буквально – майанское возрождение) — архитектурное направление 1920—1930-х годов, вдохновлённое архитектурой и иконографией культуры доколумбовой Мезоамерики.

Происхождение 

Хотя этот термин относится к цивилизации майя в Южной Мексике и Центральной Америке, на практике этот стиль часто сочетается с иными особенностями мезоамериканских культур, в частности с  в центральной Мексике, представленной в национальных группах мешик и науа. Несмотря на различие между культурными направлениями, в неомексиканском стиле проявляется их синкретизм, что противоречит историческим фактам.

Историк Марджори Ингл источником стиля называет   (1908—1910), которое сочетает множество мотивов коренного населения Америки: майяские и мексиканские мозаики (часто мотивы скопированы со скульптуры в Копане), фигуры на фонарях у входа, традиционные рисунки.

Наибольшее число зданий в неомайяском стиле расположено в Детройте (штат Мичиган) и Мериде (Мексика), также встречаются в Нью-Йорке, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Акапулько, Мехико, Канкуне и Токио.

Неомайяский стиль и ар-деко 

Среди работавших в данном стиле архитекторов известен Фрэнк Ллойд Райт. Его Дом мальвы в Лос-Анджелесе повторяет формой храмы Паленке,  — мезоамериканские пирамиды. Также можно назвать ,  (La Miniatura),  и  в Лос-Анджелесе с барельефами и геометрическими рисунками на фасадах, как на строениях Ушмаля.

Его сын ландшафтный дизайнер и архитектор  руководил строительством трёх из четырёх домов отца. Он самостоятельно спроектировал неомайяский  в 1926 году в Голливуде.

Ученик Райта  построили  () в 1930-е годы, который повлиял на архитектуру отеля «Империал» в Токио. В 1953 году выстроена пирамидальная  с геометрической крышей.

Яркие примеры 
Наиболее известным примером неомайяской архитектуры является калифорнийский  (1924—1925) . Его фасад, интерьеры и мебель повторяют абстрактные узоры майяской письменности вперемешку с ар-деко.

Другие примечательные архитектурные строения:
 1926 — , штат Иллинойс;
 1927 —  ;
 1928 —  в Детройте архитектора Альберта Кана украшено известным майянистом Сильванусом Морли.
 1928—1929 —  американского архитектора .
 1929 —  архитектора  в Ниагара-Фолс (Нью-Йорк).
 1929—1930 — .

См. также 
 Историзм (архитектура)
 Пуук
 Искусство майя
 Пуэбло (стиль)
 Культурная апроприация

Примечания

Литература 
 

Архитектурные стили
Архитектура XX века
Архитектура США
Архитектура индейцев